USS John Paul Jones puede referirse:
 al USS John Paul Jones (DD-932), destructor de la clase Forrest Sherman; y
 al USS John Paul Jones (DDG-53), destructor de la clase Arleigh Burke.